Stephani est un nom propre allemand qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Frederick Stephani (1903-1962), scénariste, réalisateur et producteur américain d'origine allemande ;
 Joachim Stephani (1544-1623), juriste allemand protestant ;

Prénom 
 Stephani Victor (1969-), skieuse handisport américaine et suisse ;

Zoologie 
 Chalcophaps stephani (Colombine d'Étienne), espèce d'oiseaux appartenant à la famille des Columbidae ;
 Telmatobius stephani, espèce d'amphibiens de la famille des Telmatobiidae.

Patronyme allemand